De Welsh Open 2009 werd gehouden van 16 februari tot en met 22 februari 2009. Er wordt gespeeld in Newport, Wales. Allister Carter won de titel door met 9-5 van Noord-Ier Joe Swail te winnen. Het was de eerste rankingfinale voor Ulsterman Swail.

Speelchema 
Vierde kwalificatieronde:
de kwalificatiepartijden van drie Welsh spelers zullen tijdens het hoofdtoernooi gespeeld worden.
 Williams MBE 1-5 Gilbert
 Stevens 5-4 Hicks
 Dale 5-4 Liang

Referenties 

Snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk
Snooker in 2009
Sportevenement in Wales
Newport